Herrarnas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2000 spelades mellan den 16 och 30 september 2000. Alla matcher spelades på Sydney Olympic Park Hockey Centre i Sydney och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Nederländerna. Sydkorea vann silver och Australien vann brons.

Medaljörer

Grupper

Grupp A: 

Grupp B:

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Nionde till tolfte plats

Femte till åttonde plats

Slutspel

Semifinaler

28 september, 2000

28 september, 2000

Bronsmatch
30 september, 2000

Final

30 september, 2000

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 2000